Neufchâteau (Waals: Li Tchestea) is een stad in de Belgische provincie Luxemburg. De stad telt ruim 7000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In de deelgemeenten liggen nog verscheidene kleine dorpen en gehuchten. Zo liggen in Grapfontaine nog de plaatsen Harfontaine, Hosseuse, Montplainchamps, Nolinfaing en Warmifontaine. In Hamipré liggen Cousteumont, Le Sart, Marhay, Mon-Idée, Namoussart en Offaing. In Longlier liggen Gérimont, Lahérie Massul, Molinfaing, Morival, Respelt, Semel en Tronquoy. In Tournay liggen Petitvoir en Verlaine.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De zetelverdeling ontbreekt of is niet volledig op de verkiezingsdatabase. De grootste partij is in kleur. De zetels van de gevormde coalitie staan vetjes afgedrukt.

Kiesfraude in 2018 
Na de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018, bij dewelke de zittende meerderheid nipt werd herverkozen, werd zittend burgemeester Dimitri Fourny, lijsttrekker van Agir Ensemble, door het gerecht in verdenking gesteld van gesjoemel met volmachten van rusthuisbewoners. Vervolgens verklaarde Olivier Schmitz, de provinciegouverneur van Luxemburg, op 25 april 2019 de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 ongeldig, waardoor de verkiezingen moesten worden overgedaan. De nieuwe verkiezingen vonden plaats op 16 juni 2019. Bij deze verkiezingen ging de MR-oppositielijst erop vooruit en werd burgemeester Fourny naar de oppositie verwezen. De MR schoof Michèle Mons delle Roche naar voren als de nieuwe burgemeester. Ook de uitslag van deze tweede stembusgang werd evenwel ter discussie gesteld, omdat buitenlandse kiezers te weinig tijd zouden hebben gekregen om zich in te schrijven en hun stem uit te brengen. Hierop stelde de Luxemburgse gouverneur op 18 juli 2019 twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelde vervolgens op 6 februari 2020 dat de verkiezingen grondwettelijk waren verlopen. Hierdoor verklaarde gouverneur Schmitz op 14 februari 2020 de tweede stembusgang wel geldig, waardoor een derde stembusgang werd vermeden. Door de uitbraak van de coronacrisis in België werd de eedaflegging van de burgemeester en het nieuwe gemeentecollege uitgesteld tot mei 2020, meer dan anderhalf jaar na de frauduleuze stembusgang van 2018.

Geboren 
 Gilbert Gribomont (1926-2018), volksvertegenwoordiger en senator

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Neufchâteau
 Meer van Neufchâteau

Externe link 
Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)